Helen Reddy – cantante e attrice australiana
 Neelam Sanjiva Reddy – politico indiano
 Patsy Reddy – avvocata e imprenditrice neozelandese
 Reddy – casta indiana
 Vishnu Reddy – astronomo indiano